Pałac Marmurowy może dotyczyć:
 Pałac Marmurowy w Poczdamie
 Pałac Marmurowy w Petersburgu